Chelsea Handler (1975) – comica, scrittrice, conduttrice televisiva e attrice statunitense
 Daniel Handler, noto anche con lo pseudonimo di Lemony Snicket (1970) – scrittore, sceneggiatore e fisarmonicista statunitense
 David Handler (1952) – scrittore statunitense
 Elliot Handler (1916-2011) – imprenditore statunitense, cofondatore della Mattel
 Evan Handler (1961) – attore statunitense
 Mariana Handler (1980) – ex fondista svedese
 Ruth Handler, nata Ruth Marianna Mosko (1916-2002) – imprenditrice statunitense, cofondatrice della Mattel